Parietale ist

die Kurzform von Os parietale, siehe Scheitelbein
die Kurzform von Scutum parietale, siehe Scheitelschild
die sächliche Form von parietalis (zur Wand gelegen), siehe Nomenklatur (Anatomie)